Cate Le Bon, pseudonimo di Cate Timothy (1983) – cantautrice britannica
 Charlotte Le Bon (1986) – attrice canadese
 Gustave Le Bon (1841-1931) – antropologo, psicologo e sociologo francese
 Johan Le Bon (1990) – ciclista su strada francese
 Simon Le Bon (1958) – cantante britannico
 Yasmin Le Bon (1964) – supermodella inglese

Pagine correlate
Lebon